Вальсекки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальсекки, Алессио (род. 1992) — итальянский шахматист, международный мастер (2012).
 Вальсекки, Давиде (род. 1987) — итальянский автогонщик.

См. также 
 Вальсекка — бывшая коммуна в Италии, располагавшаяся в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.